Серия А 1988/1989 — 57-й сезон чемпионата Италии по футболу. Стартовал 9 октября 1988 года и завершился 25 июня 1989 года. В 13-й раз победителем турнира стал «Интернационале».

Турнирная таблица

Результаты матчей

Лучшие бомбардиры

Примечания

Ссылки 

1988/1989
Футбол в Италии в 1988 году
Футбол в Италии в 1989 году